Název Mladotický potok nese více vodních toků:

 Mladotický potok (přítok Střely) – levostranný přítok Střely;
 Mladotický potok (přítok Novosedelského potoka) – pravostranný přítok Novosedelského potoka.